Ел Гереро има више значења:

 Ел Гереро (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Гереро (Матевала), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Гереро (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Гереро (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику